Casino (Italiaans voor huisje) kan verwijzen naar:

 Casino (gokken), een luxueuze speelhal waar bezoekers kunnen gokken op spellen als roulette
 Casino (Australië), een plaats in Nieuw-Zuid-Wales
 Casino (album), een album van de Zweedse band Alcazar
 Casino (band), band rond Clive Nolan en Geoff Mann
 Casino (film), een film uit 1995 geregisseerd door Martin Scorsese
 Casino (reclame), een televisiereclame uit 1987 voor de Golf Mk2 GTi
 Casino (roman), een Nederlandse roman van Marja Brouwers uit 2004
 Casino (stripreeks), een stripreeks van Leone Frollo
 Casino (wielerploeg), een voormalige Franse wielerploeg
 Casinobrood, een in een gesloten blik gebakken brood
 Groupe Casino, een Franse supermarktketen
 Gemeenschapshuis, waarvoor de term casino vooral in gebruik was in fabrieksnederzettingen

Zie ook 
 Cassino, een stad in de Italiaanse provincie Frosinone